Флекс может означать:

 Флексы ( — хлопья) — кусочки пластмассы мелкой фракции, продукт измельчения пластиков при переработке.
 Флекс ( — гибкий) — гибкий пружинный шарнир крепления заушника (дужки) очков.
 Флекс ( — гибкий) — эластичная капа для исправления прикуса, применяется в ортодонтии и является альтернативой брекет-систем.

Имена 
  — немецкий автор военного романа «Странник между двумя мирами» о борьбе, человечности, дружбе и страданиях во время Первой мировой войны.

См. также 
 
 Флексия
 Флексинг